Rawalo (plaats), een plaats in Indonesië
Rawalo (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing